Dowland ist der Name folgender Orte:

 Dowland (Devon), Dorf in Torridge, Devon, England

Dowland ist der Familienname folgender Personen:

 John Dowland (1563–1626), englischer Komponist und Lautenist
 Robert Dowland (1591–1641), Komponist und Lautenist der englischen Renaissance, Sohn von John Dowland